Live at the Isle of Wight Festival 1970 può riferirsi a diverse registrazioni dal vivo effettuate al festival musicale dell'Isola di Wight che si svolse dal 26 agosto al 30 agosto 1970:

 Live at the Isle of Wight Festival 1970 – album dei The Who pubblicato nel 1996
 Live at the Isle of Wight Festival 1970 – album degli Emerson, Lake & Palmer pubblicato nel 1997
 Nothing Is Easy: Live at the Isle of Wight 1970 – album dei Jethro Tull pubblicato nel 2004
 Live at the Isle of Wight Festival 1970 – album dei The Moody Blues del 2008
 Live at The Isle of Wight Festival 1970 – album dei The Doors pubblicato nel 2018